Тотатиче има више значења:

 Општина Тотатиче (Халиско), општина у савезној држави Халиско у Мексику
 Тотатиче (Тотатиче, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику